Droga krajowa B44 – droga krajowa w Austrii położona na zachód od stolicy kraju – Wiednia
 Droga krajowa B44 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  na osi północ południe z Frankfurtu nad Menem w Hesji do Ludwigshafen am Rhein w Nadrenii-Palatynacie